La lune, ou Lune par  antonomase, est originellement une figure quotidienne du ciel diurne ou nocturne.
 La Lune est ensuite l'objet céleste dont cette figure est la vue depuis la Terre.
 Le mot lune (ou Lune) apparaît également, au sens figuré, dans d'autres contextes.

Sciences et techniques

Architecture 
 Un pont lune est un type de passerelle piétonne en forme d'arc en plein-cintre, fréquent dans les jardins chinois et japonais.
 Le Temple de la Lune est un temple au Pérou, construit par les Moches ;
 La tombe du Soleil et de la Lune est une tombe étrusque de la nécropole de L'Osteria.

Astronomie et planétologie 
 La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre.
 Par extension, on appelle lune tout satellite naturel d'une planète, voire d'un autre objet non stellaire.
 Une lune astéroïdale est un objet en orbite autour d'un astéroïde.

Biologie 
 Le Rat de la lune (Podogymnura) est un hérisson d'Asie sans piquants.

Sciences de la Terre 
 La pierre de lune est une adulaire, une variété d'orthose (groupe des silicates, sous-groupe des tectosilicates, famille des feldspaths).

Culture et société

Jeux 
 La Lune est la dix-huitième carte du tarot de Marseille ;

Marine 
 La Lune est un navire français (1664).
 Le Jean de la Lune est un brick deux-mâts carré.

Presse 

 La Lune (1865-1868), un journal hebdomadaire satirique français ;
 La Petite Lune (1878-1879), un journal hebdomadaire satirique anticlérical français.

Sports 
 En gymnastique artistique, la lune est un saut par renversement pratiqué au saut de cheval.

Hydronyme ou toponyme

Hydronyme 
 La Lune est un fleuve anglais des comtés de Cumbria et du Lancashire.
 La  est une rivière anglaise du comté de Durham.
 La  est une rivière allemande de Basse-Saxe.
 La  est une rivière australienne de Tasmanie.

Toponyme 

 le Port de la Lune, nom familièrement donné au port de Bordeaux ;
 La Lune Rousse, un cabaret parisien fondé en 1904 ;
 la rue de la Lune, une voie du  de Paris ;
 la colline de la Lune, une arche naturelle située dans le Xian de Yangshuo, en Chine ;
 la vallée de la Lune, une vallée située dans la Région d'Antofagasta au Chili ;
 Tassin-la-Demi-Lune, une commune française dans la métropole de Lyon.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 
 Máni, dieu nordique de la Lune
 Vieillard sous la lune